Il delfino - Storia di un sognatore (El delfín: La historia de un soñador) è un film del 2009 diretto da Eduardo Schuldt.

È l'adattamento animato dell'omonimo libro del 1995.

Trama 
Daniel è un giovane tursiope che vive all'interno di una barriera corallina. Il suo mondo è soggetto a una sola regola: vivere per pescare, e tutto ciò che esula da questa attività viene sanzionato. Ma Daniel ha un sogno: poter trovare l'onda perfetta. Sente che dovrà lasciare il suo ambiente, protetto ma rigido, per affrontare il mare aperto. Una volta realizzato il suo sogno potrà tornare per liberare gli altri delfini. A seguirlo nella sua avventura si mette però la barracuda giganti Lucius, che è determinato a seguirne le tracce per prenderlo, convinto che, se riuscirà a mangiare anche una sola preda nella sua vita, riuscirà finalmente a diventare un vero predatore.

Collegamenti esterni